Sweeney Todd – postać
 Sweeney Todd – film w reżyserii Tima Burtona z 2007 roku
 Sweeney Todd – musical z 1979 roku
 Sweeney Todd – film w reżyserii George’a Kinga z 1936 roku
 Sweeney Todd – kanadyjska grupa muzyczna